Por Francisco Vargas puede referirse a:

 Francisco Vargas Belzany, actor de doblaje mexicano de origen argentino
 Francisco Vargas Fontecilla, político chileno.
 Francisco Vargas Pelaez, boxeador mexicano.
 Francisco Vargas Quevedo, cineasta mexicano.
 Francisco Vargas Vargas, político costarricense.
 Francisco Vargas (futbolista), futbolista mexicano.